Fjölnir (mythologie), zoon van Freyr, mythologische koning van Zweden
 Fjölnir (tijdschrift), IJslands tijdschrift
 Fjölnir (programmeertaal), programmeertaal
 Fjölnir Reykjavík, IJslandse sportclub